Ноф-су-Ессе (фр. Neauphe-sous-Essai) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Ноф-сюр-Дів (фр. Neauphe-sur-Dive) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.